Il singolare del torneo di tennis ITF Women's Circuit Caracas 3 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Adriana Pérez che ha battuto in finale Teliana Pereira 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Verónica Cepede Royg (semifinali)
 Alizé Lim (quarti di finale)
 Teliana Pereira (finale)
 Aleksandrina Najdenova (quarti di finale)

 María Irigoyen (quarti di finale)
 Zuzana Zlochová (quarti di finale)
 Mailen Auroux (semifinali)
 Maria-Fernanda Alvarez-Teran (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ITF Women's Circuit Caracas 2012